A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Montana:

 : um cruzador blindado da Classe Tennessee que serviu de 1908 a 1921; renomeado Missoula em 1920.
 : um couraçado Classe South Dakota cancelado incompleto em 1922.
 : um couraçado da Classe Montana cancelado em 1943.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2022.